Araripina (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Araripina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco